STB може означати: 
 STB Card — російська національна система міжбанківських розрахунків на основі пластикових карток. 
 Set-top box — ресивер цифрового телебачення. 
 StB — Служба Державної безпеки Чехословаччини ()

Див. також  
 СТБ (значення)